Kanojo wa uso o aishisugiteru – shōjo manga
 The Usos – amerykański tag team we wrestlingu
 Kategoria:Koszykarki USO Mondeville